Edge of Thorns bezeichnet
 eine Power-Metal-Band, siehe Edge of Thorns (Band)
 ein Album der Band Savatage, siehe Edge of Thorns (Album)